Врбица:

 Врбица, Машо — черногорский воевода.
 Врбица — село в Сербии, в общине Чока, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина.
 Врбица — село в Боснии и Герцеговине, в общине Билеча Республики Сербской.